Bücherhalle bezeichnet

allgemein
 Bücherhallenbewegung,  Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland für die Volksbildung entstandene Bewegung

speziell
 Hamburger Öffentliche Bücherhallen, Stiftung zum Betrieb öffentlicher Bibliotheken in Hamburg

Siehe auch
 Lesehalle